Paramormyrops är ett släkte av fiskar. Paramormyrops ingår i familjen Mormyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Paramormyrops